Puede referirse a
 The Last House on the Left (1972), película dirigida por Wes Craven.
 The Last House on the Left (2009), remake de la película de 1972 dirigida por Dennis Iliadis.